

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 24, w tym 4 podstawowe
 Zapole – część wsi Żeszczynka w woj. lubelskim, w pow. bielskim, w gminie Sosnówka
 Zapole – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Zapole – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Zapole – część wsi Bolesław w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Zapole – część wsi Zasadne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Zapole – część wsi Swoszowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Zapole – część wsi Jodłówka-Wałki w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Zapole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Zapole – część wsi Studnie w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Zapole – część wsi Kury w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Zapole – przysiółek wsi Cmolas w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Zapole – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Zapole – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Zapole – część wsi Wola Chorzelowska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Zapole – przysiółek wsi Izbiska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne 
 Zapole – część wsi Broniszów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Zapole – część wsi Glinik w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Zapole – część wsi Przewrotne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Zapole – przysiółek wsi Wysoka Głogowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Zapole – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Zapole – część wsi Leman w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl 
 Zapole – część wsi Zaborowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Zapole – część wsi Wola Wąkopna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Zapole – przysiółek wsi Paprotno w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice

Miejscowości na Białorusi 
 Zapole – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Zapole – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Ostrów
 Zapole – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Zapole – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
 Zapole – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna
 Zapole – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Dzitwa
 Zapole – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Dubno
 Zapole – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka
 Zapole – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Zapole – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Zapole – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
 Zapole – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ozierce.

Miejscowości na Ukrainie 
Zapole – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Zapole – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim

Inne 
 Zapole – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Zapole, w rejonie mostowskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Zapole – przestrzeń na zapleczu pierścienia fortów (fortu)

Linki zewnętrzne